Кораний или Кораньи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Кораний, Фригис фон (1828—1913) — венгерский медик, клиницист, педагог, ректор Будапештского университета.
 Кораний, Шандор фон (1866—1944) — венгерский медик, терапевт, педагог, профессор, доктор медицины, член Венгерской Академии наук.